Prospero Richelmy, matematico e ingegnere italiano del XIX secolo
Prospero Richelmy (attore), attore italiano